

Geografia
 Bruneau – area non incorporata nella contea di Owyhee, Stati Uniti d'America
 Bruneau Dunes State Park – parco dell'Idaho, Stati Uniti d'America
 Bruneau – fiume degli Stati Uniti, affluente dello Snake

Persone
 Alfred Bruneau (1857-1934) – compositore francese
 Christel Ferrier-Bruneau (1979) – ex ciclista su strada e ciclocrossista francese
 Gerald Bruneau (1947) – fotografo francese
 Romane Bruneau (1996) – calciatrice francese

Altro
 Bruneau – ristorante di Bruxelles